

Antroponimi 
 Valentina – nome proprio di persona femminile italiano

Cinema 
 Valentina – film diretto da Manuel Romero (1950)
 Valentina – film diretto da Marino Girolami e Antonio Momplet (1957)
 Valentina – film diretto da Gleb Panfilov (1981)
 Valentina, ragazza in calore – film diretto da Jonas Reiner (1981)
 Valentina – film diretto da Antonio José Betancor (1982)
 Valentina – film diretto da Santiago García (1989)
 Valentina – cortometraggio diretto da Alfonso Corona (2004)

Fumetti 
 Valentina – fumetto creato da Guido Crepax
 Valentina Mela Verde – fumetto creato da Grazia Nidasio

Musica 
 Ciao Lassie/Valentina – singolo di Georgia Lepore del 1979
 Valentina – brano di Georgia Lepore del 1979; incluso nel singolo Ciao Lassie/Valentina e prima versione della sigla italiana di Peline Story

Personaggi immaginari 
 Valentina – personaggio della serie Pokémon
 Valentina – personaggio della serie Quelli dell'intervallo
 Miss Valentina – personaggio della versione italiana della serie One Piece

Persone 
 Valentina (1899-1989) – stilista e costumista statunitense d'origine ucraina
 Valentina, pseudonimo di Elena Ferretti (1960) – cantante eurobeat e italo disco italiana
 Gina Valentina – attrice pornografica e regista brasiliana
 Valentina Ok – cantante transessuale italiana

Televisione 
 Valentina – serie TV (1975)
 Valentina – serie TV (ispirata al fumetto di Crepax) diretta da Giandomenico Curi e Gianfranco Giagni (1989-1990)
 Valentina – serie TV diretta da Luis Vélez (1993)
 Valentina – serie TV diretta da Ed Palmos e Uro Q. dela Cruz (2005)

Altro 
 Valentina – cratere sulla superficie di Venere
 Valentina – collezione di profumi della casa di moda Valentino
 Valentina – marchio messicano di salsa chili
 V=Valentina – serie di libri scritti da Angelo Petrosino

Pagine correlate 
 Valentine

Altri progetti